Shabak (Shin Bet) – agenzia di intelligence per gli affari interni di Israele.
Shabak – minoranza etnico-religiosa dell'Iraq.